Enrico I di Savoia-Nemours (1572-1632) – nobile francese, quarto duca di Nemours
 Enrico II di Savoia-Nemours (1625-1659) – nobile e arcivescovo cattolico francese, settimo duca di Nemours